Davide Martinelli (1993), een Italiaans wielrenner 
 Gabriel Martinelli (2001), een Braziliaans voetballer
 Gianvito Martinelli (1969), een Italiaans wielrenner
 Julien Martinelli (1980), een Frans voetbaldoelman
 Ricardo Martinelli (1952), een Panamees politicus
 Sebastiano Martinelli (1848-1918), een Italiaans geestelijke en kardinaal
 Thiago Martinelli (1980), een Braziliaans voetballer